Alfonso Panzetta – storico dell'arte italiano
 Angelo Raffaele Panzetta – arcivescovo cattolico italiano
 Girolamo Panzetta – conduttore televisivo e attore italiano